Utby (Rättvik), een plaats in de Zweedse gemeente Rättvik
Utby (Uddevalla), een plaats in de Zweedse gemeente Uddevalla